

Донатово — село в гміні Чемпінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Донатово — село в гміні Островіце Дравського повіту Західнопоморського воєводства